variáció, genetikai fogalom, az egy fajhoz tartozó egyedek különbözőségeinek összessége 
variáció, a diszkrét matematikában használt kombinatorikai fogalom
variáció, zenei műforma, egy adott zenei téma dallam-, harmónia-, ritmusbeli vagy formai átdolgozása